Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Dahlia :

Rue du Dahlia à Bruxelles

Rue du Dahlia à Pont-Rouge

Rue du Dahlia à Montpellier

Notes et références 

Dahlia